Chantal Abergel – biologa francese
 Laurent Abergel – calciatore francese, centrocampista
 Reuven Abergel – attivista israeliano di origini marocchine
 Thal Abergel – scacchista francese